Министерство на труда и социалната политика на Северна Македония () е едно от министерствата в правителството на Северна Македония. Министерството не съществува по време на второто и четвъртото правителство на Северна Македония.

Министри (1991-до днес)

Външни препратки 
  Официален сайт на Министерството труда и социалната политика на Северна Македония

Труд